Răchitova ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Răchitova (Hunedoara), Gemeinde im Kreis Hunedoara
 Răchitova (Caraș-Severin), Dorf im Kreis Caraș-Severin